Кематен-ам-Иннбах
Кематен-ан-дер-Ибс
Кематен-ан-дер-Кремс
Кематен-ин-Тироль